Ürümqi Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Urumqi Shi, prefektur, Xinjiang, 
 Ürümqi, prefekturhuvudort, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar